Watson Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Watson Island (Miami-Dade County, Florida)
 Watson Island (St. Johns County, Florida)
 Watson Island (Volusia County, Florida)
 Watson Island (New Mexico)
 Watson Island (Tennessee)

in Australien:
 Watson Island (Northern Territory)
 Watson Island (Queensland)

in Kanada:
 Watson Island (British Columbia)